Vidal Sassoon (1928-2012), een Britse kapper en zakenman
 Sassoon (haarverzorgingslijn), een haarverzorgingslijn vroeger genaamd Vidal Sassoon
 Vidal Sassoon: The Movie, een documentaire over het leven van Vidal Sassoon